Alfred Kieffer (1906-1991), homme politique français.
 Charles Kieffer (1903-1987), Militaire français, Compagnon de la Libération
 
 Charlotte Kieffer (1998- ), handballeuse française.
 Clément Kieffer (1881-1964), peintre lorrain.
 Fritz Kieffer (1854-1933), écrivain et collectionneur alsacien. 
 Guy-André Kieffer (1949- ), journaliste franco-canadien.
 Hans Kieffer (1900-1947), numéro 2 de la Gestapo en France, pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Jean-Daniel Kieffer (1767-1833), linguiste et orientaliste français.
 Jean-François Kieffer (1957-), illustrateur et auteur de bandes dessinées français.
 Jean-Jacques Kieffer (1857-1925), professeur et entomologiste lorrain.
 Jean-Louis Kieffer, écrivain lorrain.
 Jean-Luc Kieffer (1969- ), joueur et entraîneur français de handball.
 Oliver Kieffer (1979- ), joueur de volley-ball français.
 Philippe Kieffer (1899-1962), officier de la marine française, Compagnon de la Libération
 Commandos Kieffer pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Commando Kieffer, un des six commandos de marine français.
 
 Tina Kieffer (1959- ), journaliste française.
 Valentin Kieffer (1999- ), handballeur français.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien